Nona (voornaam)
 Nona (zangeres)